

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Асим ибн Абу Наджуд, пятый среди семи известных богословов и чтецов Корана, носящих имя «кираати-саб`а».
 Баймэй-хан Кулун-бек, каган Восточно-тюркского каганата (743—745).
 Джахм ибн Сафван, исламский богослов-джабрит, основатель и эпоним ранней школы калама — джахмизма.
 Сабит аль-Бунани, мусульманский аскет, прославившийся мудрыми речениями и любовью к поклонению.
 Тразимунд II, герцог Сполето (724—739, 740—742 и 744—745).

0745
Умершие в 745 году